La Supercoupe du Portugal 2012 () est la trente-quatrième édition de la Supercoupe du Portugal, épreuve qui oppose le champion du Portugal au vainqueur de la Coupe du Portugal. Disputée le  au stade municipal d'Aveiro devant  spectateurs, la rencontre est remportée par le FC Porto aux dépens de l'Académica de Coimbra sur le score de 1-0.

Feuille de match

Voir aussi 
 Championnat du Portugal de football 2011-2012
 Coupe du Portugal de football 2011-2012

Notes et références

Liens externes 
  Portugal - Liste des vainqueurs de la Supercoupe sur www.rsssf.com

2012
Compétition de football à Aveiro
Face-à-face gagné par le FC Porto
Football au Portugal en 2012
Football en août 2012
Académica de Coimbra